Гвардия:
 Гвардия — отборная привилегированная часть войск (сил).
 «Гвардия» — дилогия Сергея Мусанифа.
 «Гвардия» — украинский телесериал.

См. также